Бессмертная возлюбленная:

  — кандидаты на бессмертную возлюбленную Людвига ван Бетховена.
 Бессмертная возлюбленная — фильм, 1951 год.
 Бессмертная возлюбленная — фильм, 1994 год.
 Бессмертная возлюбленная — аудио-драма, 2007 год.